Die Superbike-WM-Saison 2015 war die 28. in der Geschichte der FIM-Superbike-Weltmeisterschaft. Bei 13 Veranstaltungen wurden 26 Rennen ausgetragen.

Punkteverteilung 

In die Wertung kommen alle erzielten Resultate.

Wissenswertes

Allgemein 
 Zur Saison 2015 ist der Chang International Circuit in Thailand neu hinzugekommen.

Teams 
 Mit dem dritten Platz beim ersten Lauf in Misano errang Chaz Davies die 800. Podiumsplatzierung für Ducati in der Superbike-Weltmeisterschaft.
 Kawasaki wurde durch einen vierten Platz von Jonathan Rea beim zweiten Lauf in Jerez zum ersten Mal Superbike-Konstrukteurs-Weltmeister

Fahrer 
 Da sich Davide Giugliano bei einem Test in Australien verletzte, gab der dreifache Superbike-Weltmeister Troy Bayliss sein Comeback beim Saisonauftakt.
 Beim zweiten Lauf in Laguna Seca stürzte Giugliano und zog sich einen Wirbelbruch zu. Er wird den Rest der Saison nicht bestreiten können.
 Nachdem Bayliss auch in Thailand einen weiteren Einsatz hatte, ersetzte der IDM-Superbike-Champion der Saison 2014 Javier Forés Giugliano bei drei Veranstaltungen in Aragón, Assen und Losail.
 Der zweifache Superbike-Weltmeister Max Biaggi hat sein Comeback in Italien auf dem Misano World Circuit geben. Er startete für das Aprilia Racing Team.
 Einen weiteren Einsatz hatte Biaggi in Malaysia auf dem Sepang International Circuit. Dort erreichte er im ersten Lauf einen 3. Platz. Damit ist er der älteste Fahrer der in der Superbike-Weltmeisterschaft auf das Podest fuhr.
 Durch den vierten Platz beim ersten Lauf in Jerez wurde Jonathan Rea zum ersten Mal Superbike-Weltmeister.
 Der IDM-Superbike-Champion der Saison 2015 Markus Reiterberger hat nach seiner ersten Wildcard auf dem Misano World Circuit, beim vorletzten Lauf in Frankreich einen weiteren Einsatz.

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Weblinks 

 Offizielle Webseite der Superbike-Weltmeisterschaft

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2015
2015